Le nom Stanbridge peut désigner :

Géographie 
Stanbridge, localité anglaise du Bedfordshire
Stanbridge, localité australienne de la Nouvelle-Galles du Sud
Stanbridge, un ancien canton canadien du Québec situé au sud-est de la ville de Montréal, érigé en paroisse en 1845

Patronyme 
 , chanteuse sud-africaine.
 Hanna Stanbridge, actrice britannique.

Voir aussi
Le nom Stanbridge peut également désigner ces localités québécoises de la municipalité régionale de comté de Brome-Missisquoi:
Stanbridge East, municipalité
Stanbridge Station, municipalité
Notre-Dame-de-Stanbridge, paroisse
Saint-Ignace-de-Stanbridge, paroisse

Homonymie de toponyme